Las Cruces kan syfta på:

Guatemala 

 Las Cruces (kommun), Petén,

Kuba 

 Cruces (ort), Provincia de Cienfuegos,

Mexiko 

 Las Cruces, Sinaloa, 
 Las Cruces, Salvatierra, 
 Las Cruces, Abasolo, 
 Las Cruces, Chontla, 
 Las Cruces, Delstaten Mexiko, Tenango del Valle, 
 Las Cruces, Durango, 
 Las Cruces, La Grandeza, 
 Las Cruces, San Miguel de Allende, 
 Las Cruces, Chiconquiaco, 
 Las Cruces, Motozintla, 
 Las Cruces, Tezontepec de Aldama, 
 Las Cruces, Michoacán de Ocampo, 
 Las Cruces, Oaxaca, 
 Las Cruces, Nopala de Villagrán, 
 Las Cruces, José Azueta, 
 Las Cruces, Tapachula, 
 Las Cruces, Las Margaritas,

USA 

 Las Cruces, New Mexico, Doña Ana County, 

Robotskapade Kubaförgreningar